Константин Фролович Авде́ев (29 октября 1931 года, в селе Караванное, Астраханская область, РСФСР - умер 20 февраля 2001 года ) — старший чабан колхоза имени Ленина Лиманского района Астраханской области. Герой Социалистического Труда (22.03.1966).

Биография 
29 октября 1931 года в селе Караванном родился Константин Авдеев. В семье росло пятеро детей и он был старшим. Когда Константину было десять лет его отец погиб на фронте. Не окончив даже начальную школу, пошёл работать, чтобы прокормить семью: маму, двух сестрёнок и двух братьев. Был пастухом верблюдов, в колхозе убирал сено, трудился на арбузной бригаде.

В 1952 году был призван на службу в армию. Отслужив три года вернулся в родное село. Пошёл работать в тракторную бригаду. Однако дело животновода взяло своё и Авдеев перешёл работать на ферму. В 1956 году получил отару молодняка. В то время в овцеводстве не распределяли по породам овец, от этого страдало качество производимой продукции. Бригада Авдеева одной из первых начала работу с тонкорунными овцами, с которых можно настричь шерсти в три - четыре раза больше. С каждым годом показатели по настригу шерсти росли. В 1964 году Авдеев добился высоких показателей в работе - 8 кг шерсти с одной овцы. Был награждён бронзовой медалью ВДНХ за успехи в народном хозяйстве СССР.

Уже через год он добился ещё одного высокого показателя - на каждые 100 овцематок приплод составил 110 ягнят.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достижение высоких показателей в овцеводстве Константину Фроловичу Авдееву присвоено звание Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В дальнейшем продолжал работать в овцеводстве. 

Умер заслуженный человек 20 февраля 2001 года.

Семья 
В 1956 году женился на Нине Сергеевне Авдеевой. Воспитали троих детей - сын Владимир и две дочери Мария и Людмила.

Награды 
 золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (22.03.1966);
 Орден Ленина (22.03.1966);
 Орден Октябрьской Революции (14.02.1975);
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (27.03.1974);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (27.05.1992).

Источники 
 "Трудными чабанскими тропами". "Сельский коммунист", газета Лиманского района Астраханской области. Выпуск от 20.01.1983 г. Записала З.Штеменко.
 "Заменит сын отца". "Сельский коммунист", газета Лиманского района Астраханской области. Выпуск №137 (6880) от 15.11.1990 г.

Ссылки